Ранчо ел Оасис има више значења:

 Ранчо ел Оасис (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Оасис (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Оасис, Антонија Акуња (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику